Lloyd puede referirse a:
La parte dedicada a los seguros de la City o centro financiero de Londres (a partir de una cafetería así denominada desde finales del , propiedad de Edward Lloyd):
Mercado de seguros Lloyd's of London,
Lloyd's Register,
Banco Lloyds TSB.

La marca alemana de automóviles Lloyd

 La línea aérea Lloyd Aéreo Boliviano

Científicos 
Elisabeth A. Lloyd, filósofo de la ciencia

Botánicos 
Lloyd - Curtis Gates Lloyd 1859-1926. 
D.G.Lloyd - David Graham Lloyd 1937-2006.
F.E.Lloyd - Francis Ernest Lloyd 1868-1947. 
G.N.Lloyd - George N. Lloyd 1804-1889. 
H.L.Lloyd - H.L. Lloyd fl. 1988. 
J.Lloyd - James Lloyd 1810-1896. 
Jn.Lloyd - John Lloyd 1791-1870. 
K.M.Lloyd - K.M. Lloyd fl. 2004. 
R.M.Lloyd - Robert Michael Lloyd 1938-1994.

Arquitectos 
Frank Lloyd Wright

Políticos 
David Lloyd George

Músicos 
Andrew Lloyd Webber, compositor de óperas rock y comedias musicales.
Lloyd Grant, guitarrista.
Richard Lloyd, componente del grupo Television.

Cantantes 
Lloyd Polite Jr., conocido como Lloyd.
Lloyd Banks 
Cher Lloyd

Cineastas 
Frank Lloyd

Actores 
Harold Lloyd
Lloyd Bridges
Christopher Lloyd
Jake Lloyd

Deportistas 
Carli Lloyd, futbolista estadounidense.
Earl Lloyd, el primer afrodescendiente en la NBA.
 Matthew Lloyd, ciclista.

Personajes de videojuegos 
 Lloyd, personaje del videojuego MOTHER.
Lloyd, personaje secundario del videojuego Fire Emblem.
Lloyd, personaje del videojuegoThe Legend of Dragoon
Lloyd Irving, protagonista del Tales of Symphonia.

Personajes de Series Animadas/Live Action 
 Lloyd Garmadon , personaje de la serie de LEGO Ninjago

Dibujantes de cómic 
David Lloyd

Lugares 
Lloyd (Florida)

No conviene confundir con 
 Loyd:
Sam Loyd (ajedrecista).